(1886-1966), homme d'affaires allemand ;
 Frithjof Schuon (1907-1998), métaphysicien, peintre et poète suisse ;
  (1940- ), politologue allemand ; 
  (1985- ), joueur allemand de football.